Thieux kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Theux (ort), Vallonien, Province de Liège,

Frankrike 

 Thieux, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Thieux, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 

Robotskapade Belgienförgreningar